Бакалар:

 Бакалар — город и административный центр одноимённого муниципалитета в мексиканском штате Кинтана-Роо.
 Бакалар — муниципалитет в Мексике, штат Кинтана-Роо.